El Popular puede estar refiriéndose:

 El Popular, diario editado en Valencia en 1874.
 El Popular, antiguo diario editado en Sevilla.
 El Popular, diario editado en Málaga entre 1903 y 1937.
 El Popular, diario editado en Barcelona entre 1841 y 1842.
 El Popular, diario editado en Barcelona entre 1935 y 1936.
 El Popular, diario editado en Canadá.
 El Popular, semanario editado en Uruguay.
 El Popular, periódico peruano.